Netherton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Netherton, West Midlands, England, Dudley, 
 Netherton, Northumberland, England, Northumberland, 
 Netherton, Worcestershire, England, Worcestershire, 
 Netherton, Angus – en ort i Angus, Skottland
 Netherton, Cheshire – en ort i Cheshire, England
 Netherton, Cornwall – en ort i Cornwall (distrikt), Cornwall, England
 Netherton, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Netherton, Devon – en ort i Devon, England
 Netherton, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Netherton, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Netherton, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Netherton, Kirklees – en ort i Kirklees, West Yorkshire, England
 Netherton, Merseyside – en ort i Sefton, Merseyside, England
 Netherton, North Lanarkshire – en ort i North Lanarkshire, Skottland
 Netherton, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England
 Netherton, Perth and Kinross – en ort i Perth and Kinross, Skottland
 Netherton, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Netherton, Stirling – en ort i Stirling, Skottland
 Netherton, Wakefield – en ort i Wakefield, West Yorkshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar